Breitband kann sich beziehen auf:
 Breitbandatlas
 Breitbandkommunikation in der Nachrichtentechnik.
 Breitband-Internetzugang, ein häufig gebrauchter Oberbegriff für Kabel-, DSL- und andere schnelle Internet-Zugänge
 Breitband (Hörfunksendung), eine Radiosendung von Deutschlandradio Kultur.
 Breitbandnetz/Breitbandübertragung, eine veraltete Form von Datennetzwerken
 Breitbandverteilnetz
 Breitbandvermittlungsnetz
 Breitbandantibiotika
 Breitbandpsychopharmaka
 Breitband (Band), eine Musikgruppe
 Breitbandlautsprecher
Siehe auch:
 Bright Band